Diospyros navillei är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Augustin Abel Hector Léveillé. Diospyros navillei ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
navillei